Hrvatska:
 Šumet (Proložac), naselje u općini Proložac
 Šumet (Dubrovnik), gradsko naselje Dubrovnika